Marșul cel Lung se poate referi la:

 Marșul cel Lung – retragere strategică a armatelor comuniste chineze din provincia Jiangxi, care încercau să scape de anihilarea totală în lupta cu forțele Kuomintangului (1934 – 1935);
 Marșul cel Lung – familie de rachete nerecuperabile proiectate în cadrul Academiei Chineze pentru Tehnologia Vehiculelor de Lansare.